L'expression « mer de sable » peut faire référence à :
 La Mer de sable, parc d'attractions français ;
 la Mer de Sable de Stambruges, aire protégée belge ;
 la , désert libyen ;
 la grande mer de sable, désert libyo-égyptien ;
 Fantômette à la Mer de sable, livre de Georges Chaulet de 1971.

Voir aussi 

 Dune
 Erg